Benjamin Bourigeaud (Calais, 14 de janeiro de 1994) é um futebolista profissional francês que atua como meia.

Carreira 
Benjamin Bourigeaud começou a carreira no . 

Naturais de Calais
Futebolistas da França
Futebolistas do Racing Club de Lens
Futebolistas do Stade Rennais Football Club